Вела́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ліона, 35 км на північ від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 485,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Веланн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Веланн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Веланн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер